Gandomak, població de l'Afganistan entre Kabul i Peshawar
 Tractat de Gandomak